Pavel Složil e Renáta Tomanová hanno battuto in finale Patrice Dominguez e Virginia Ruzici che si sono ritirati sul punteggio di 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1978